Een verkeersweg:
 N144 (België)
 N144 (Frankrijk)
 N144 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing